La saison 1923-1924 du Championnat du Danemark de football était la  d'une compétition de niveau national au Danemark.

Onze clubs participent à la compétition nationale. Les 6 clubs de Copenhague disputent un championnat qui offre au premier une place en finale nationale où il retrouve le vainqueur d'un tournoi qui oppose les champions des autres régions du Danemark.

C'est le Boldklubben 1903, club de Copenhague, qui remporte la finale nationale en battant le B 1913 Odense. Il a d'ailleurs fallu 3 rencontres pour départager les 2 formations, puisque les 2 premiers matchs se sont terminés sur un résultat nul. C'est le  de champion du Danemark de l'histoire du club après celui gagné en 1920.

Les 11 clubs participants

Compétition

Tournoi de Copenhague 
Les 5 clubs de Copenhague s'affrontent au sein d'une poule où chaque équipe rencontre 2 fois ses adversaires, à domicile et à l'extérieur.

|valign=top align=left width=50%|

|}

 Le Boldklubben 1903 est qualifié pour la finale nationale.

Tournoi provincial 
La compétition a lieu sous forme de coupe, avec match simple.

 B 1913 Odense est qualifié pour la finale nationale.

Finale nationale

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat du Danemark de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat du Danemark de football
Danemark
Danemark
1923 au Danemark
1924 au Danemark